Заслуженный строитель РСФСР — государственная награда РСФСР, почётное звание, присваивалось Президиумом Верховного Совета РСФСР и являлось одной из форм признания государством и обществом заслуг высокопрофессиональных строителей. Лицам, удостоенным почётного звания Заслуженного строителя РСФСР, вручались грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР и соответствующий нагрудный знак.

Почётное звание было установлено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1961 года «Об установлении почётного звания заслуженного строителя РСФСР» и отменено 16 мая 1992 года после вступления в силу поправок в Конституцию РСФСР 1978 года.

См. также 
 Заслуженный строитель Российской Федерации
 Заслуженный строитель СССР

Примечания

Ссылки